Passaporto rosso – film del 1935 diretto da Guido Brignone
Passaporto rosso – documento di espatrio per emigranti in uso in Italia  dal 1919 al 1928